Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de Bank Austria-TennisTrophy) van 2009 vond plaats van 26 oktober tot en met 1 november in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2009 trok rond de 47.000 tot 48.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen